Nikolaj Alexandrovitj av Ryssland, född 8 september 1843 i Tsarskoje Selo, död 24 april 1865 i Nice , storfurste, son till Alexander II av Ryssland (1818-1881) och hans maka Marie av Hessen-Darmstadt, Maria Alexandrovna.

Som äldste son fick han en gedigen tronföljarutbildning och visade sig tidigt vara mycket begåvad. Enligt båda föräldrarnas önskan fick utbildningen en utpräglat liberal ton, så han i framtiden kunde bli en modern tsar.

1864 förlovades han med den danska prinsessan Dagmar (1847-1928) (senare Maria Fjodorovna) och allt såg tämligen ljust ut, om det inte hade varit för hans bräckliga kroppskonstitution. För att råda bot på detta skickades han under hösten till franska Rivieran, där hans förment klena lungor visade sig vara lungtuberkulos av det mer aggressiva slaget.

Omgiven av sin familj och sin fästmö avled Nikolaj 24 april 1865 i Nice.

Anfäder

Externa länkar 

Ryska storfurstar
Romanov
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Sankt Petersburg
Födda 1843
Mottagare av Sankt Andreas orden
Avlidna 1865
Män
Tronföljare som aldrig tillträdde